Патри́сио Эчегара́й (, 17 октября 1946 года, Хачаль, провинция Сан-Хуан — 9 августа 2017 года) — аргентинский политик, деятель коммунистического движения.

Биография 
В 1964 году присоединился к молодёжному коммунистическому движению, с 1980 года возглавлял Федерацию коммунистической Молодёжи (ФКМ), молодёжное крыло компартии.

В 1986 году был избран генеральным секретарём Центрального комитета Коммунистической партии Аргентины (КПА).

В 1996 году опубликовал книгу «Utopía y liberación: diez años de escritos políticos», которое обобщила работу за период между 1986 и 1996 годами.

В 2005 году вышла его вторая книга «Notas sobre la Revolución Latinoamericana».

Публикации

См. также 
 Атос Фава

Ссылки 
 Биография Патрисио Эчегарая

Персоналии по алфавиту
Политики по алфавиту
Политики XXI века
Родившиеся 17 октября
Родившиеся в 1946 году
Политики Аргентины
Коммунисты Аргентины
Родившиеся в провинции Сан-Хуан (Аргентина)